Šimljanik je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu općine Berek, Bjelovarsko-bilogorska županija.

Stanovništvo 

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje je imalo 34 stanovnika.

Izvori 

Naselja u sastavu Općine Berek